Вагабзаде, Вахабзаде:
 Вагабзаде, Бахтияр Махмуд оглы (1925—2009) — народный поэт Азербайджана.
 Вахабзаде, Яшар Фикрет оглы (род. 1960) — советский и азербайджанский футболист, азербайджанский тренер.